Nettuno Baseball est un club italien de baseball situé à Nettuno, une station balnéaire de la province de Rome, dans le Latium. Fondé en 1945, Nettuno évolue en Italian Baseball League, élite du baseball italien, et joue ses matchs à domicile au stade Steno Borghese, enceinte de 8000 places inaugurée en 1991. Le club possède l'un des plus beaux palmarès en Europe : 17 fois champion d'Italie, il a remporté trois fois la coupe d'Italie et six fois la coupe d'Europe.

Historique 

Nettuno reste sur deux saisons décevantes sanctionnées par des cinquièmes places synonymes de non participation aux séries éliminatoires.

Palmarès 
 Champion d'Italie (17) : 1951 à 1954, 1956 à 1958, 1963 à 1965, 1971, 1973, 1990, 1993, 1996, 1998, 2001.
 Vainqueur de la Coupe d'Italie (3) : 1970, 1995, 1997.
 Vainqueur de la Coupe d'Europe de baseball (7) : 1965, 1972, 1974, 1991, 1997, 2008, 2009.
 Finaliste de la Coupe d'Europe de baseball (2) : 1964, 1999.
 Vainqueur de la Coupe d'Europe de la CEB (3) : 1993, 1995, 2000.

Saison par saison

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Club de baseball en Italie
Club sportif fondé en 1945
Sport dans le Latium
Province de Rome